Příjmení Abondio nosí více různých významných osobností:

příjmení
 Alessandro Abondio (1570–1648) – italský medailér 
 Antonio Abondio (1538–1591) – italský medailér a ceroplastik